Niemcy:
 Hering – dzielnica gminy Otzberg w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg

Osoby:
 Ewald Hering – niemiecki fizjolog
 Gottlieb Hering – zbrodniarz hitlerowski
 Jette Hering – niemiecka aktorka
 Mandy Hering – niemiecka piłkarka ręczna
 Robert Hering – niemiecki lekkoatleta

Zobacz też:
 Häring
 Herring